Komi peut désigner :

 Le komi, une langue parlée par les Komis, ethnie de la République des Komis, dans la fédération russe ;
 le Komi ou Komidashi, un élément du jeu de go.